Kürbis bezeichnet:
 Vertreter der Pflanzengattung Kürbisse
 Frucht der Kürbis-Pflanze
 in alten Texten verschiedene Vertreter der Kürbisgewächse bzw. deren Früchte
 Kulturinitiative Kürbis (mit der Edition kürbis)

Kürbis ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksei Kürbis, estnischer Fußballtorhüter
 Brygida Kürbis (1921–2001), polnische Historikerin und Hochschullehrerin
 Emil Kürbis (1860–1930), deutscher Fabrikant
 Heinrich Kürbis (1873–1951), deutscher Politiker (SPD)
 Jens Kürbis (* 1965), deutscher Handballtorwart und Journalist
 Rudolf Kürbis (Pseudonym Rudolf Wellnau; 1829–1913), deutscher Schriftsteller und Leiter einer Zigarrenfabrik

Siehe auch:

 Köbes, rheinischer Bierkellner